L'édition 2001 du tournoi de Gstaad s'est déroulée du 9 au  sur terre battue.

Faits marquants 
 Jiří Novák remporte le tournoi en simple en battant en finale Juan Carlos Ferrero. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Roger Federer et Marat Safin s'imposent en finale face à Michael Hill et Jeff Tarango. Il s'agit respectivement de leur  et premier titre en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2001 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

ATP 2001
Sport en Suisse en 2001
Gstaad
Tennis en juillet 2001